Schleiden er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Ludwig Schleiden (1802–1862) – tysk maler
 Matthias Jacob Schleiden (1804–1881) – tysk botaniker
 Rudolf Schleiden (1815–1895) – tysk embedsmand, diplomat og politiker
 Wilhelm Hübbe Schleiden (1846–1916) – tysk kolonialpolitiker og teosof

Se også 
 Johannes Sleidanus